Грегор (Григорий Александрович) Рабинович (2 апреля 1889 — 12 ноября 1953) — кинопродюсер, много лет проработавший в немецкой киноиндустрии.

Биография 
Родился в Киеве, брат актрисы Дианы Каренне. Эмигрировал во Францию из Советского Союза в начале 1920-х годов.

В 1932 году он вместе с Арнольдом Прессбургером основал продюсерскую компанию Cine-Allianz. Компания имела коммерческий успех, но впоследствии была экспроприирована нацистским правительством Германии в рамках антиеврейской политики. В деятельности компании принимал участие композитор Франц Гроте, написавший музыку ко многим фильмам Рабиновича и поддерживавший романтические отношения с его приёмной дочерью Нютой Йоффе.

Эмигрировал после прихода к власти нацистов в 1933 году и провёл несколько лет во Франции и США. Позже он вернулся и умер в Мюнхене в 1953 году.

Избранная фильмография 
 Душа артистки (1924)
 Мишель Строгов (1926)
 600000 франков в месяц (1926)
 Любовницы Казановы (1927)
 Затягивание петли (1928)
 Ура! Я живу! (1928)
 Тайны Востока (1928)
 Восхитительная ложь Нины Петровны (1929)
 Долли идет вперед (1930)
 Белый дьявол (1930)
 Кале-Дувр (1931)
 На службе Сикрет-сервис (1931)
 Нет больше любви (1931)
 Кавалер в лохмотьях (1932)
 Скажи мне сегодня вечером (1932)
 Песня одной ночи (1932)
 Графиня Монте-Кристо (1932)
 Всё для любви (1933)
 Песнь моя летит с мольбою (1933)
 Песня для тебя (1933)
 Шпионы за работой (1933)
 Мое сердце зовёт тебя (1934)
 Так закончилась большая любовь (1934)
 Блондинка Кармен (1935)
 Гибралтар (1938)
 Набережная туманов (1938)
 Я была авантюристкой (1938)
 Завтра не будет (1939)
 Ночь в декабре (1940)
 Биение сердца (1940)
 Три русские девушки (1943)
 Дама с камелиями (1947)
 Легенда о Фаусте (1949)
 Аида (1953)
 Разведённая (1953)

Библиография 
 Phillips, Alastair. City of Darkness, City of Light: émigré Filmmakers in Paris, 1929—1939. Amsterdam University Press, 2004
 Prawer, S.S. Between Two Worlds: The Jewish Presence in German and Austrian Film, 1910—1933. Berghahn Books, 2007.

Примечания

Ссылки 
 

Иммигрировавшие во Францию из СССР
Персоналии:Киевская губерния
Кинопродюсеры Украины
Кинопродюсеры Германии
Кинопродюсеры Франции
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии